Praprotno je ime več naselij:
 Praprotno, naselje v Občini Škofja Loka,
 Praprotno, (italijansko Prepotto, furlansko Pràpot), občina v italijanski deželi Furlanija-Julijska krajina v Brdih.

Glej tudi 
 Prapretno
 Prapratno